«Jesus Built My Hotrod» () — песня американской индастриал-метал-группы Ministry, пятый трек с их пятого студийного альбома Psalm 69: The Way to Succeed and the Way to Suck Eggs 1992 года. Написана Элом Йоргенсеном, , Майклом Бэлчем, Биллом Рифлином и Гибби Хейнсом; спродюсирована Йоргенсеном и Баркером под псевдонимами Hypo Luxa и Hermes Pan, соответственно. Записанная с участием Хейнса в качестве вокалиста, песня характерна полиритмической структурой; отмечается сильное влияние романа Фланнери О’Коннор «Мудрая кровь» на текстовую составляющую трека.

Песня была впервые выпущена как сингл лейблами Sire и Warner Bros. осенью 1991 года и позднее вошла на Psalm 69. Неожиданный, по оценкам критиков, успех сингла и сопутствовавшего видеоклипа обеспечил успешное продвижение Psalm 69; в ретроспективе песня оценивается как одна из самых известных в репертуаре Ministry.

Характеристика 
«Jesus Built My Hotrod», длительность которой разнится в различных версиях для сингла и альбома — песня в жанрах альтернативного и индастриал-метала с элементами спид-метала, рокабилли и психобилли. Музыкальная часть трека отмечена обозревателем AllMusic Стивом Хьюи из-за полиритмической структуры — хотя ударные записаны в размере , основной рифф выдержан в размере  — довольно сложном по отношению к биту; это же сообщает Эл Йоргенсен в интервью для портала Songfacts в феврале 2012 года.

Участие Гибби Хейнса 
Вокал для «Jesus Built My Hotrod» записал вокалист Butthole Surfers Гибби Хейнс, приехавший в Чикаго в числе участников первой «Лоллапалузы»; после выступления Butthole Surfers Йоргенсен пригласил Хейнса на запись в студию Chicago Trax. Как сообщает Йоргенсен далее, Хейнс пришёл в студию в сильном опьянении, будучи не в состоянии передвигаться и сидеть; после нескольких дублей он уснул. После этого Йоргенсен провёл две-три недели у себя дома, занимаясь работой над записанным с Хейнсом материалом прежде, чем он стал представлять из себя что-то похожее на осмысленную речь.

Выпуск и продвижение 
Сингл «Jesus Built My Hotrod» был издан 7 ноября 1991 года; спустя более чем полгода песня появилась на альбоме Psalm 69. Видеоклип, поставленный на песню Полом Элледжем, получил успешную ротацию на каналах MuchMusic и MTV; помимо сцен с участием музыкантов группы, он также включил в себя кадры с гонок в рамках NASCAR, а также с соревнований по дрэг-рейсингу. В качестве обложки сингла была использована фотография двигателя Chrysler 440 Six Pack V8 1970 года выпуска, оснащённого тремя двухкамерными карбюраторами; на одном из моментов клипа показан автомобиль  1970 года выпуска (оснащённый двигателем 440 Six Barrel), едущий по улице с открытым воздухозаборником.

Список композиций

Участники записи 

Ministry
 Эл Йоргенсен — гитара , вокал , программирование, сопродюсер </small>;
  — бас-гитара, программирование, сопродюсер .
Дополнительные музыканты и персонал
 Билл Рифлин — ударные, программирование;
  — программирование ;
 Гибби Хейнс (из Butthole Surfers) — вокал и текст ;
  — гитара;
  — в записи не участвовал; отмечен как соавтор ;
  — звукоинженер (кредитован как Криттер Ньюэлл);
  — монтаж (под псевдонимом Ice Ice Beno);
 Пол Элледж — дизайн.

Позиции в чартах

Кавер-версии 
В 2006-м году германская кантри-группа The BossHoss выпустила кавер на композицию с одноимённым названием. Он вошёл в альбом Rodeo Radio.

Комментарии

Примечания

Библиография 

Первичные источники
 
 
 
 
Вторичные источники

Ссылки 
 

Песни 1991 года
Песни Ministry
Песни, написанные Элом Йоргенсеном
Синглы Sire Records
Синглы Warner Bros. Records
Песни на английском языке
Песни, спродюсированные Элом Йоргенсеном